Września peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Września est un powiat de voïvodie de Grande-Pologne,
 Września est une gmina mixte du powiat de Września,
 Września, une ville dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Września, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Września, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.